Андрей Кикоть:

 Кикоть, Андрей Владимирович (род. 1976) — бывший прокурор Новгородской области, Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, государственный советник юстиции 2 класса.
 Кикоть, Андрей Иванович (1929—1975) — украинский советский оперный певец (бас-кантанто). Народный артист Украинской ССР .
 Кикоть, Андрей Ярославович (род. 1984) — украинский футболист, полузащитник.